Laxören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laxören, Pedersöre, Österbotten,  (32 ha)
 Laxören, Korsholm, Österbotten,  (1,2 ha)
 Laxören, Houtskär, Åboland,  (1 ha)
 Laxören, Helsingfors, Nyland,  (1 ha)

Se även
Lilla Laxören
Lagören
Lakören

Robotskapade Finlandförgreningar